Ар-деко́ (, , от  — Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств) — стилевое течение в изобразительном и декоративном искусстве стран Западной Европы и Америки второй четверти XX века. Получило название от Международной выставки декоративного искусства и промышленности (Париж, 1925).

Впервые появилось в основном в архитектуре, моде и живописи во Франции в 1920-х годах и стало популярным в 1930—1940-е годы в международном масштабе. Этот эклектичный стиль представляет собой синтез искусства модерна и неоклассицизма. На стиль ар-деко также значительное влияние оказали такие художественные направления, как кубизм, конструктивизм и футуризм, сплетавшиеся с восточными, африканскими и другими экзотическими мотивами.

Для стиля характерны строгая закономерность, смелые геометрические линии, этнические геометрические узоры, оформление в полутонах, отсутствие ярких цветов в оформлении, при этом — пёстрые орнаменты, роскошь, шик, дорогие современные материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева, серебро). В США, Нидерландах, Франции и некоторых других странах ар-деко постепенно эволюционировал в сторону функционализма.

Обзор 
Международная выставка, прошедшая в 1925 году в Париже и официально называвшаяся «Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes», дала жизнь термину «ар-деко» . На этой выставке миру были показаны предметы роскоши французского производства, доказавшие, что Париж остался интернациональным центром стиля и после Первой мировой войны.

Само направление ар-деко существовало и до открытия выставки в 1925 — это было заметное течение в европейском искусстве 1920-х годов. Американских берегов оно достигло только к 1928 году, где в 1930-х оно преобразовалось в  — американизированное ответвление ар-деко, ставшее визитной карточкой этого десятилетия.

Париж оставался центром стиля ар-деко. В мебели его воплощал Жак-Эмиль Рульманн — самый известный из дизайнеров мебели той эпохи и, возможно, последний из классических парижских ébéniste (краснодеревщиков). Кроме того, характерны работы Жана-Жака Рато, продукция компании «Süe et Mare», ширмы Эйлин Грей, изделия из кованого металла Эдгара Брандта, металла и эмали швейцарца еврейского происхождения Жана Дюнана, стекло великого Рене Лалика и Мориса Марино, а также часы и ювелирные изделия Cartier.

Символом ар-деко в декоративно-прикладном искусстве стала скульптура из бронзы и слоновой кости. Вдохновляясь «Русскими сезонами» Дягилева, искусством Египта и Востока, а также технологическими достижениями «века машин», французские и немецкие мастера создали уникальный стиль в малой пластике 1920-х — 1930-х годов, который поднял статус декоративной скульптуры до уровня «высокого искусства». Классическими представителями ар-деко в скульптуре считаются Дмитрий Чипарус, Клер Жан Робер Колине, Поль Филипп (Франция), Фердинанд Прайсс, Отто Поэрцель (Германия), Бруно Зак, Дж. Лоренцль (Австрия).

Хотя термин ар-деко возник в 1925 году, он не был часто употребляемым до смены отношения к этой эпохе в 1960-х. Мастера стиля ар-деко не входили в некое единое сообщество. Движение считалось эклектичным, находившимся под влиянием нескольких источников.
 «Венский сецессион» раннего периода (Венские мастерские); функциональный индустриальный дизайн.
 Примитивное искусство Африки, Египта (находки амарнского искусства, гробницы Тутанхамона, 1922) и индейцев «доколумбовой» Америки.
 Древнегреческое искусство (период архаика) — наименее натуралистичное из всех.
 «Русские сезоны» Сергея Дягилева в Париже — эскизы костюмов и декораций работы Леона Бакста.
 Гранёные, кристаллические, фацеточные формы кубизма и футуризма.
 Колористическая палитра фовизма.
 Строгие формы неоклассицизма: Буле и Карла Шинкеля.
 Век джаза.
 Растительные и животные мотивы и формы; тропическая растительность; зиккураты; кристаллы; колористическая чёрно-белая гамма клавиш рояля, мотив Солнца.
 Гибкие и атлетичные формы женщин-спортсменок, которых стало очень много; острые углы коротких стрижек у представительниц клубной жизни — флэпперов.
 Технологические достижения «века машин» — такие как радио и небоскрёбы.

Мастера ар-деко любили использовать такие материалы, как алюминий, нержавеющая сталь, эмаль, инкрустации по дереву, кожа акулы и зебры. Активно применяли зигзагообразные и ступенчатые формы, широкие и энергичные кривые линии (в отличие от мягких текучих кривых модерна), мотивов шеврона и клавиш фортепьяно. Некоторые из этих декоративных мотивов стали повсеместными, например, узор клавиш, который встречался в дизайне дамской обуви, батарей отопления, лекционных залов Радио-сити и шпиля небоскреба Крайслер билдинг. В этом стиле охотно оформлялись интерьеры кинотеатров и океанских лайнеров, таких как «Иль де Франс» и «Нормандия». Ар-деко был роскошен, и считается, что эта роскошь — психологическая реакция на аскетизм и ограничения в годы Первой мировой войны.

Рождение стиля 
Кульминацией развития стиля ар-деко стали высотные здания, выстроенные в городах Америки на рубеже 1920-30-х. Однако стилистически они были крайне разнообразны. Различны были и истоки этого стиля. И первые проявления стиля ар-деко исследователи отмечают ещё в искусстве и архитектуре 1900—1910-х. Так приемы стиля ар-деко заметны в целой череде памятников, созданных до выставки 1925 в Париже. Таковы постройки Л.Салливена и Ф. Л. Райта, ступообразные башни Э.Сааринена 1910-х и первые нью-йоркские небоскребы в стиле ар-деко — здания Барлай-Везье билдинг (, с 1923) и Радиатор билдинг (, 1924), а также известные работы Й.Хоффмана (дворец Стокле, 1905) и О.Перре (театр Елисейских полей, 1913) и др. Так черты раннего ар-деко заметны даже в деталировке дореволюционных зданий Москвы и Петербурга (например, дома Бассейного товарищества или торговой галереи «Новый пассаж»), в работах мастеров венской школы (начиная с церкви Ам Штайнхоф О.Вагнера, 1903) и в застройке Амстердама рубежа 1910-20-х (начиная со здания , 1913).

Значительную роль в становлении стиля сыграли сенсационные находки древнеегипетского искусства (в Амарне, гробницы Тутанхамона, 1922) и памятников цивилизаций «доколумбовой» Америки.

Streamline Moderne, Paquebot 
Стилевым направлением, которое развивалось параллельно с ар-деко и близко к нему примыкало, было «Streamline Moderne» (название от  — «линия обтекания» — термина из области аэродинамики). В «стримлайн модерн» ощущается влияние промышленных штамповочных и аэродинамических технологий. В произведениях этого стиля появились очертания самолётов или револьверных пуль. Когда дизайн первого массового автомобиля фирмы Крайслер, «», оказался популярным, обтекаемые формы стали использоваться даже для точилок, зданий и холодильников.

Архитектура подчёркивала изогнутые или длинные горизонтальные линии, иногда дополнялась морскими элементами. В промышленном дизайне стиль использовался при создании железнодорожных локомотивах, автобусов, бытовой технике, телефонов и других устройств, чтобы подчеркнуть элегантность и современность.

Во Франции стиль получил название Paquebot, что означает «морской лайнер», вдохновлённый спуском лайнера «Normandie» в 1935 году. Большой зал лайнера был выполнен в стиле ар-деко с колоннами из кристаллов Лалика. Архитектура стиля появлялась на улицах Бельгии и Парижа (особенно на 3 boulevard Victor в XV округе Парижа). В стиле Paquebot работал один из основателей стиля ар-деко архитектор . К Выставке декоративно-прикладного искусства 1925 года он спроектировал один из павильонов, который стал прародителем стиля. Также он разрабатывал дизайн трёх лайнеров «Île-de-France» (1926), «L’Atlantique» (1930), «Normandie» (1935).

Построенное на  в Икселе (Брюссель, Бельгия) в 1938 году здание  в стиле paquebot выполнено по проекту  и выиграло в своё время конкурс для постройки Бельгийского Национального института Радиовещания (INR/NIR). В 2002 году здание обновили и открыли в нём культурный центр Le Flagey.

Автомобили 
Всемирная выставка 1933 года в Чикаго (США) вывела стиль на широкую аудиторию. Новые автомобили заимствовали плавные линии лайнеров и самолётов, подчёркивая свои стиль и скорость. Решётки и ветровое стекло отодвинулись, автомобиль стал ниже и шире, плавные изгибы и горизонтальные линии подчёркивали скорость. Примеры включают  и  1934 года. Использовались и новые материалы: бакелитовый пластик, , стекло Vitrolight, нержавеющую сталь, эмаль, придающие вид нового и обтекаемого. Поздние примеры включают седан  1950 года и Hudson Commodore, которые были массивными автомобилями с особым стилем.

Затухание стиля 
Ар-деко незаметно исчез после подъёма массового производства, когда к нему стали относиться как к кричащему, безвкусному и поддельно-роскошному. Окончательный конец этому стилю положили лишения Второй мировой войны. В колониальных странах, таких как Индия, ар-деко стал воротами к модернизму и не исчезал до 1960-х годов. Возрождение интереса к ар-деко в 1980-х годах было связано с графическим дизайном, а ассоциации ар-деко с лентами в стиле «фильм нуар» (film noir) и очарованием 1930-ми годами привели к тому, что его стали вновь использовать в ювелирном искусстве и моде.

Ар-деко и архитектура СССР 

Ар-деко оказал заметное влияние на архитектуру 1930-х годов, явившись, наряду с постконструктивизмом и неоклассицизмом, одним из течений сталинской архитектуры. С сильным влиянием этого стиля был построен ряд станций Московского метрополитена: первая очередь (Сокольническая линия), несколько станций второй очереди (Замоскворецкая линия, например, станция «Аэропорт»). К советской версии ар-деко исследователи относят работы архитекторов В. Г. Гельфрейха, А. Я. Лангмана, Е. А. Левинсона, Б. М. Иофана, Д. Ф. Фридмана, В. А. Щуко.

Влияние 
Ар-деко был столь популярен, что использовался в дизайне автомобилей, мебели, посуды, фарфора, текстиля, ювелирных изделий, часов, а также технических устройств — радио, телефонов и музыкальных автоматов. Сильное влияние ар-деко оказал на архитектуру, дизайн интерьера, промышленный дизайн, моду, графику и кинематограф. В 1930-е ар-деко широко использовался для проектирования вокзалов, океанских лайнеров и парков развлечений.

Музеи в России 
19 декабря 2014 года на месте бывшей фармацевтической фабрики Фридриха Байера «Байер и Ко» на Лужнецкой набережной в Москве открылся Музей ар-деко, посвящённый стилям ар-деко и модерн. Музей основан на крупнейшей в мире частной коллекции предпринимателя и мецената Мкртича Окрояна, состоящей из предметов в стиле ар-деко. Среди экспонатов — скульптура из слоновой кости и бронзы, предметы мебели, декоративные панно, в том числе произведения Дмитрия Чипаруса, Пьера Бобо и Бруно Зака.

См. также 
 Ревущие двадцатые
 Неомайяский стиль
 Греко-Деко

Примечания

Литература 
 Bayer P. Art Deco Architecture. — London: Thames & Hudson Ltd, 1992.
 Benton C. Art Deco 1910—1939 / Benton C. Benton T., Wood G. — Bulfinch, 2003.
 Малинина Т. Г. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. — М.: Пинакотека, 2005
 Искусство эпохи модернизма: стиль ар деко. 1910—1940-е годы. / Отв. ред. Т. Г. Малинина. — М.: Пинакотека. 2009
 Хайт В. Л. «Ар-деко: генезис и традиция» // Об архитектуре, её истории и проблемах. — М.: Едиториал УРСС, 2003
 Хилльер Б., Эскритт С. Стиль Ар Деко — М.: Искусство — XXI век, 2005.

Ссылки 
 
 «Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств» в Париже 1925 г.
 Стиль ар-деко: история возникновения 

Всемирная выставка (1925)